Dinslage ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Dinslage (1853–1922), Jurist und Politiker der Zentrumspartei
 Karin Dinslage (1940–), ehemalige deutsche Moderatorin und Fernsehansagerin der ARD beim Hessischen Rundfunk
 Wolfgang Dinslage (* 1968), deutscher Filmregisseur, Autor und Schauspieler